Dzierżkowice bezeichnet Dörfer in Polen:
 Dzierżkowice (Branice) (dt. Dirschkowitz), Dorf der Gmina Branice in der Woiwodschaft Opole
 Dzierżkowice (Ruja) (dt. Dürschwitz), Dorf der Gmina Ruja in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Gmina Dzierzkowice